Мухамадиев — фамилия:

 Мухамадиев, Мухсин Муслимович (род. 1966) — советский, таджикский и российский футболист; тренер
 Мухамадиев, Ринат Сафиевич (род. 1948) — советский и российский татарский писатель, литературовед и редактор.
 Мухамадиев, Хамза Мурсалиевич (1907—1997) — Герой Советского Союза.

См. также 
 
 Мухамедиев
 Мухамадеев

Примечания